Die Ewige Tabelle der Korea National League ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der ehemaligen Korea National League zwischen 2003 und 2019. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 18 Mannschaften, die insgesamt in der Liga aktiv waren, haben nur 3 Mannschaften (Daejeon Korail FC, Gangneung City FC & Gyeongju KHNP FC) an allen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den 8 Drittligisten auch 10 aufgelöste Vereine.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielten in der letzten Spielzeit 2019 in der Korea National League. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der Korea National League gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2003–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2016
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2003–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2003–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2005–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2006–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2008–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2008–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2012
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2003–2012
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2010–2016
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2010–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2012
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2012
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2010
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003–2005
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2007–2009
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2003

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Korea National League gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der Korea National League auf n-league.net
 Ewige Tabelle der Korea National League auf transfermarkt.com
 Ewige Tabelle der Rückrunden-Serie auf transfermarkt.com
 Ewige Tabelle der Hinrunden-Serie auf transfermarkt.com

Ewige Tabelle der Korea National League
Korea National League